Nevşehir (früher dt. auch Newschehir) ist die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz Nevşehir und zugleich Zentrum (Merkez) des gleichnamigen Landkreises. Nevşehir bedeutet „Neustadt“. Die Stadt liegt etwa 215 km Luftlinie südöstlich der Landeshauptstadt Ankara in der zentralanatolischen Landschaft Kappadokien.

Geographie 
Der zentrale Landkreis liegt im südöstlichen Zentrum der Provinz und ist von fünf der acht Kreise umgeben: Gülşehir im Norden, Avanos im Nordosten, Ürgüp im Osten, Derinkuyu im Süden und Acıgöl im Osten. Es ist der einzige Kreis ohne gemeinsame Grenzen mit anderen Provinzen.

Der zentrale Landkreis ist der bevölkerungsstärkste und hat auch die höchste Bevölkerungsdichte (261,8 Einw. je km² – das ist knapp das Fünffache des Provinzwertes von 55,6). Der zentrale Landkreis Merkez besteht neben der Provinz- und Kreisstadt Nevşehir noch aus acht weiteren Belediye (Gemeinden):

Die neun Belediye beanspruchen 94,4 % der Kreisbevölkerung. Die neun Dörfer (Köy) haben 8388 Einwohner (also im Durchschnitt 932 Bewohner pro Dorf). Vier Dörfer haben über 1000 Einwohner: Çardak (1978), İcik (1641), Boğaz (1242) und Özyayla (1127 Einw.).

Klimatabelle

Bevölkerung

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz, den zentralen Landkreis und die Stadt Nevşehir sowie den jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS).

Volkszählungsergebnisse 
Zu den Volkszählungen liegen folgende Bevölkerungsangaben über die Stadt, den Kreis, die Provinz und das Land vor:

Geschichte 
Die Stadt hieß unter den Osmanen Muşkara und war der Geburtsort des Großwesirs und Schwiegersohnes von Sultan Ahmet III., Damat Ibrahim Pascha (1660–1730). Der Großwesir wandte seiner Geburtsstadt seine ganze Aufmerksamkeit zu und ließ in dem ursprünglich achtzehn Häuser umfassenden Dorf Muşkara Moscheen, Brunnen, Medressen, Bäder, Karawansereien, Schulen und Armenküchen bauen und benannte den Ort schließlich in Nevşehir () um. Eine besondere Sehenswürdigkeit ist die Ibrahim-Pascha-Moschee (auch Kursunlu Camii), 1724 von Sarkis Kalfa erbaut.

Im Jahr 2013 wurde im Rahmen von baulichen Umstrukturierungsmaßnahmen eine etwa 5000 Jahre alte unterirdische Stadt entdeckt. Mit einer Fläche von geschätzten 45 Hektar und bis zu 20.000 Einwohnern wäre sie die bisher größte entdeckte Stadt dieser Art. Im Dezember 2014 wurde das Gelände als archäologische Schutzzone ausgewiesen.

Im November 2000 wurde ein Freundschaftsabkommen zwischen Nevşehir und Pforzheim und am 6. Dezember 2007 die Städte-Partnerschaftsvereinbarung abgeschlossen.

Söhne und Töchter von Nevşehir 
 Gregor von Nyssa (* um 335/340), christlicher Bischof, Heiliger und Kirchenlehrer
 Oktay Tabasaran (* 1938), Bauingenieur, Professor für Abfallwirtschaft 
 Musa Çiçek (* 1967), deutscher Taekwondo-Sportler türkischer Abstammung
 Bülent Arslan (* 1975), deutscher Politiker türkischer Abstammung

Weblinks

Einzelnachweise 

Kappadokien